Poljanovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Poljanovo (distrikt i Bulgarien, Chaskovo), Obsjtina Charmanli, 
 Poljanovo (distrikt i Bulgarien, Burgas), Obsjtina Ajtos,